Fälltjärn kan syfta på ett antal insjöar

Sverige 


Ångermanland 
Fälltjärnen (Nordmalings socken, Ångermanland), sjö i Nordmalings kommun,  (13,8 ha)
Lill-Fälltjärnen (Nordmalings socken, Ångermanland), sjö i Nordmalings kommun, 
Stor-Fälltjärnen (Nordmalings socken, Ångermanland), sjö i Nordmalings kommun,  (4,24 ha)
Lill-Fälltjärnen, sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Stor-Fälltjärnen, sjö i Örnsköldsviks kommun,  (9,68 ha)

Västerbotten 
Fälltjärnen (Norsjö socken, Västerbotten), sjö i Norsjö kommun,  (30,3 ha)
Nörd-Fälltjärnen, sjö i Umeå kommun,  (2,52 ha)
Sör-Fälltjärnen, sjö i Umeå kommun,  (2,11 ha)
Fälltjärnen (Degerfors socken, Västerbotten, 713026-166538), sjö i Vindelns kommun,  (5,85 ha)
Fälltjärnen (Degerfors socken, Västerbotten, 717556-166338), sjö i Vindelns kommun,  (41 ha)

Norrbotten 
Fälltjärnen, Norrbotten, sjö i Luleå kommun,  (9,31 ha)

Lappland 
Fälltjärnen, Lappland, sjö i Lycksele kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn